

Toponyme
 Burosse, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Burosse-Mendousse ;
 Burosse-Mendousse, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Patronyme 
 Georges de Burosse (1778-?), homme politique français.

Homonymie de toponyme